Стульнево () — посёлок,
Стульневский сельский совет,
Черниговский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2325587203. Население по переписи 2001 года составляло 231 человек.

Географическое положение 
Посёлок Стульнево находится в 3-х км от левого берега реки Токмак,
на расстоянии в 1,5 км от села Каменка.
Через посёлок проходят автомобильная дорога  и
железная дорога, станция Стульнево.

История 
 1835 год — дата основания.

Примечания